«Хи́мия и жи́знь — XXI ве́к» — научно-популярный журнал. Основан в 1965 году под названием «Химия и жизнь» (ХиЖ) и издавался до 1996 года. С 1997 он выходит под названием «Химия и жизнь — XXI век». Объём журнала 72 страницы. Издается ежемесячно. По тиражу журнал входит в число четырёх самых известных научно-популярных периодических изданий в России: «Наука и жизнь», «Знание — сила», «Химия и жизнь — XXI век», «Техника — молодёжи». В 2002 году журнал был отмечен престижной Беляевской литературной премией за достижения в области просветительской деятельности.
Подписные индексы журнала 72231, 88763. ID:427497

История 
Потребность в издании научно-популярного журнала ХиЖ была вызвана расширением и углублением химизации народного хозяйства в СССР, что было обусловлено двумя постановлениями Пленума ЦК КПСС: от 7 мая 1958 года — «Об ускорении развития химической промышленности и особенно производства синтетических материалов и изделий из них для удовлетворения потребностей населения и нужд народного хозяйства» и от 13 декабря 1963 г. — «Ускоренное развитие химической промышленности — важнейшее условие подъёма сельскохозяйственного производства и роста благосостояния народа».

Первым редактором журнала (1965—1996) был академик И. В. Петрянов-Соколов, профессор Менделеевского института, известного своей общественной деятельностью в защиту окружающей среды.

В 1996 году академическая версия журнала в издательстве «Наука» прекратила своё существование. Под новым названием журнал стал выходить в 1997 году (издатель компания «Химия и жизнь»). Редактором журнала стала Л. Н. Стрельникова.

Команда 
За годы существования журнала в нём сформировалась группа из редакторов и обозревателей, которые поддерживают высокий научный уровень журнала:
 Б. А. Альтшулер (Борис Горзев)
 В. С. Артамонова
 Л. А. Ашкинази
 В. В. Благутина
 Ю. И. Зварич
 С. М. Комаров
 М. Б. Литвинов
 О. В. Рындина
 Е. Клещенко

Агентство 
В условиях рыночной экономики для финансовой поддержки журнала и сбора базовой для журнала информации было создано в августе 1999 года Агентство «ИнформНаука»  с корреспондентской сетью. Агентство освещает новости химии, физики, астрономии, высоких технологий, медицины, психологии, социологии и др. Широкая тематика обеспечивает новой информацией большое число специалистов. Новости издаются на русском и английском языках. За время существования Агентства тираж журнала увеличился в несколько раз.

Электронные издания 
 Имеется электронная версия журнала
 Электронный архив журнала.

Ссылки 
 Сайт журнала
 Сообщество в ЖЖ, посвященное журналу
 Наука Пресс и Химия и жизнь XXI век

Научно-популярные журналы
Журналы СССР
Наука (издательство)
Химические журналы
Лауреаты премии имени Александра Беляева